Удзі — різновид суспільно-політичної організації в стародавній Японії.
 Удзі — місто в Японії, у префектурі Кіото.
 Удзі — невизнаний імператор Японії (310—313).